Antonio Fontán Pérez (Sevilla, 1923 - Madrid, 2010), periodista, polític i professor universitari espanyol 
 Eugenio Fontán Pérez (1927), empresari radiofònic espanyol 
 Juan Fontán Lobé